Madison Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Madison Historic District (Georgia), ID-Nr. 74000696
 Madison Historic District (Indiana), ID-Nr. 73000020
 Madison Historic District (South Dakota), ID-Nr. 76001742

Siehe auch:
 Madison Street Historic District